Week-end à Zuydcoote est le titre de plusieurs œuvres :
 Week-end à Zuydcoote, roman de Robert Merle publié en 1949
 Week-end à Zuydcoote, film réalisé par Henri Verneuil sorti en 1964, adapté du roman de même nom de Robert Merle.

Voir aussi